

Anno 
 247 o 247 a.C.

Codici 
 247 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Roving Observer (Extension)

Matematica 
 247 – numero